Веракру́с () — в переводе с испанского означает «Истинный Крест».  Является распространённым топонимом в испаноязычных странах.

Топонимы 
 Веракрус — штат в Мексике.
 Веракрус — портовый город в штате Веракрус (Мексика).
 Веракрус — муниципалитет в провинции Уэска (Испания).
 Веракрус — муниципалитет в провинции Хаэн (Испания).
  — коррехимьенто в округе Арраихан провинции Западная Панама (Панама).
  — муниципалитет в департаменте Копан (Гондурас).

Прочее 
 «Веракрус» — американский вестерн 1954 года
 «Веракрус» — мексиканский футбольный клуб из города Веракрус
 Классическая культура Веракрус — культурная область в северной и центральной части современного мексиканского штата Веракрус, где существовала индейская культура примерно с I по XI в. н. э., оставившая много монументальных сооружений.

См. также 
 Вера-Крус — аналог на бразильско-португальском
 Вера-Круш — аналог на португальском